Ebey steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Belleherbe im Département Doubs, Frankreich
 Isaac Ebey (1818–1857), amerikanischer Pionier